Flight henviser til flere artikler:

 Flight (luftvåben) – en luftmilitær enhed.
 Flight International – et internationalt tidsskrift om fly.
 Microsoft Flight Simulator – et flysimulationsprogram.
 Flight 93 (film) – en amerikansk film om et af de kaprede fly 11. september 2001.
 Flight (film fra 2012) – en amerikansk film fra 2012 instrueret af Robert Zemeckis.

Se også 
Diverse flystyrt, vist efter flyrutenummer fx
 Air France Flight 447